Joes River ist der Name von

 Joes River (Arthur River), Nebenfluss des Arthur River auf der Südinsel Neuseelands

 Joes River (Barbados), Fluss auf Barbados

siehe auch
 Joes Creek, Fluss in Neuseeland
 Joe River, Nebenfluss des Arawhata River, Neuseeland